Александр Тихонович Шевченко (род. 27 октября 1924, село Ямполь Чернобыльского района Киевской губернии, теперь снятый с учета населенный пункт Киевской области) — советский деятель, министр промышленности строительных материалов Украинской ССР. Депутат Верховного Совета УССР 10-12-го созывов. Член Ревизионной комиссии КПУ в 1986 — 1990 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье. С 1943 года — служба в Советской армии. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт.

В 1947 — 1951 г. — начальник отдела, начальник цеха Новоиерусалимского кирпичного завода Московской области.

В 1948 году вступил в ВКП(б).

В 1951 — 1955 г. — сменный мастер, начальник цеха Кудиновского завода керамических блоков Московской области.

В 1955 — 1968 г. — директор Демуринского завода огнеупорных изделий Днепропетровской области; директор Криворожского завода силикатного кирпича; директор Днепропетровского завода стеновых материалов; управляющий Днепропетровским трестом стройматериалов.

В 1968 — 1979 г. — начальник Главного управления промышленности строительных материалов УССР; заместитель министра промышленности строительных материалов Украинской ССР; начальник отдела Госплана УССР.

23 ноября 1979 — 1990 г. — министр промышленности строительных материалов Украинской ССР.

С 1990 — экономический советник Министерства (затем Государственной корпорации промышленности строительных материалов Украины.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны 2-й ст. (1985)
 медали

Ссылки 
 Шевченко Олександр Тихонович.
 Шевченко Олександр Тихонович.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Министры промышленности строительных материалов Украинской ССР
Директора промышленных предприятий
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Руководители предприятий Кривого Рога